Ilirska ulica je naziv več ulic:
 Ilirska ulica, Celje
 Ilirska ulica, Dobova
 Ilirska ulica, Gornja Radgona
 Ilirska ulica, Izola
 Ilirska ulica, Krško
 Ilirska ulica, Ljubljana
 Ilirska ulica, Maribor
 Ilirska ulica, Ormož
 Ilirska ulica, Ruše
 Ilirska ulica, Šentjur
 Ilirska ulica, Tolmin